Байзет Заурбиевич Хатхоху (19 января 1991 года) — российский самбист, чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо, призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка мира, мастер спорта России. Боец смешанных единоборств. 26 июля 2013 года в Анапе провёл свой первый бой в смешанных единоборствах, в котором раздельным решением победил Шахмара Михралиева. По состоянию на август 2020 года его рекорд составляет пять побед (3 сдачей соперника, и 2 — решением судей) и три поражения (1 нокаутом и 2 решением судей).

Спортивные достижения

Боевое самбо 
 Чемпионат России по боевому самбо 2013 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2014 года — .
 Чемпионат России по боевому самбо 2017 года — .
 Чемпионат России по самбо 2018 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2019 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2021 года — ;

Таблица выступлений 

|-
|Победа
|align="center"|8-5
| Илья Ходкевич
|Решением (единогласным)
|ACA 137: Магомедов - Матевосян
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Краснодар
|
|-
|Поражение
|align="center"|7-5
| Амирхан Адаев
|Решением (единогласным)
|ACA 130: Дудаев - Прайа
|
|align="center"|2
|align="center"|3:33
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|7-4
| Дауд Шайхаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 117: Багов - Сильверио
|
|align="center"|2
|align="center"|3:33
|
|
|-
|Победа
|align="center"|7-3
| Иван Соловьев
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 113: Керефов - Гаджиев
|
|align="center"|2
|align="center"|2:42
|, Москва (ВТБ Арена)
|
|-
|Победа
|align="center"|6-3
| Адам Алиев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ACA 108: Галиев - Адаев
|
|align="center"|3
|align="center"|2:32
|, Грозный
|
|-
|Поражение
|align="center"|5-3
| Салим Тоуэхри
|Нокаутом (удар)
|Tech-Krep FC Prime Selection 2016 Final
|
|align="center"|1
|align="center"|3:11
|, Краснодар
|
|-
|Поражение
|align="center"|5-2
| Юкинари Тамура
|Единогласное решение
|ADW Road to Abu Dhabi 3
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Бангкок
|
|-
|Победа
|align="center"|5-1
| Сунпей Ота
|Победа удушающим приемом
|Pancrase — 275
|
|align="center"|1
|align="center"|2:54
|, Токио
|
|-
|Поражение
|align="center"|4-1
| Дмитрий Парубченко
|Единогласное решение
|Tech-Krep FC — Prime Selection 5
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Краснодар
|
|-
|Победа
|align="center"|4-0
| Юнус Ахмедов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Tech-Krep Fighting Championship — Prime 3
|
|align="center"|1
|align="center"|4:30
|, Краснодар
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
| Георгий Кличигин
|Сабмишном (скручивание пятки)
|Tech-Krep Fighting Championship — Southern Front 2
|
|align="center"|3
|align="center"|0:29
|, Краснодар
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Грант Асатрьян
|Единогласное решение
|Tech-Krep Fighting Championship — Black Sea Open Cup 4
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|, Анапа
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Шахмар Михралиев
|Раздельное решение
|Tech-Krep Fighting Championship — Black Sea Open Cup 1
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|, Анапа
|
|}

Ссылки 
 
 

Чемпионы России по боевому самбо
Обладатели Кубка мира по самбо
Бойцы смешанных единоборств России